La cortigiana – commedia di Pietro Aretino
 La cortigiana (Die Wanderhure) – film per la televisione del 2010 diretto da Hansjörg Thurn
 La cortigiana (In the Company of the Courtesan) – romanzo di Sarah Dunant